Borsow ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Nikolaus Borsow (1854–1895), deutschbaltischer Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule 
 Julia Borsowa (* 1981), usbekische Kanutin
 Sergej Borsow (* 1981), usbekischer Kanute
 Walerij Borsow (* 1949), sowjetisch-ukrainischer Sprinter